Иван Зарић (Београд, 22. септембар 1973) српски је филмски, телевизијски, позоришни и гласовни глумац. Син је глумца Драгана Зарића и брат Милице Зарић. Ожењен је водитељком Иваном Зарић.

Филмографија 

|- bgcolor="Lavender" align=center
| colspan="4" | 1980-е
|-
| 1987. || Соба 405 || Срђан
|- bgcolor="Lavender" align=center
| colspan="4" | 1990-е
|-
| 1990—1991. || Бољи живот ||
|-
| 1994. || Ни на небу, ни на земљи || бармен
|-
| 1994. || Вуковар, једна прича || Фран
|-
| 1995. || Пакет аранжман ||
|-
| 1995. || Отворена врата || Анин Дечко
|-
| 1996-1997. || Горе Доле || Дудин друг
|-
| 1997. || Три летња дана || Дизелаш
|- bgcolor="Lavender" align=center
| colspan="4" | 2000-е
|-
| 2002. || Класа 2002 ||
|-
| 2002. || Лавиринт || Зоран Радосављевић
|-
| 2002. || Лавиринт (ТВ серија)|| Зоран Радосављевић
|-
| 2003. || Казнени простор (ТВ серија) || Дарко
|-
| 2005. || Ми нисмо анђели 2 || Тренер
|-
| 2005. || Љубав, навика, паника || Киле
|-
| 2005. || Made in YU || Иван
|-
| 2006. || Оптимисти ||
|-
| 2008. || Наша мала клиника || Џони Звер
|-
| 2008. || Последња аудијенција || Атентатор Ђура Кнежевић
|-
| 2008—2009. || Улица липа ||
|-
| 2009. || Заувек млад (ТВ серија) || уредник канала плус
|- bgcolor="Lavender" align=center
| colspan="4" | 2010-е
|-
| 2010. || Златно теле || младић
|-
| 2011. || Мирис кише на Балкану (ТВ серија) || шеф полиције Крстуловић
|-
| 2011. || Заједно || Ђоле
|-
| 2011. || Главоње ||
|-
| 2018. || Убице мог оца || Фили
|-
| 2018. || Шифра Деспот || син Андреј Гутеша
|-
| 2018 – 2019. || Беса ||  Павле
|- bgcolor="Lavender" align=center
| colspan="4" | 2020-е
|-
| 2020 – 2022. || Клан || Фуртула
|-
| 2021. || Беснило || Самотњак
|-
| 2021. || Бележница професора Мишковића || Уредник Душан
|-
| 2021. || Небојша Челик шоу || Редитељ
|-
| 2022- || Од јутра до сутра || Никола
|}

Спољашње везе 

 

Рођени 1973.
Глумци из Београда
Српски глумци
Српски гласовни глумци